Molekulska formula -{C19H26N2O4S}- se može odnositi na:

 Gemopatrilat
 Zinterol